Traum steht für:

 Traum, im Schlaf auftretende Abfolge von Vorstellungen, Bildern, Ereignissen, Erlebnissen
 eine intensive Wunschvorstellung, die die Lebensgestaltung beeinflusst und zu einem realisierbaren Projekt führen kann

Traum bezeichnet auch:
 Traum (Lied), Lied des deutschen Rappers Cro
 Ein Traum, Erzählung von Franz Kafka
 Traum Schallplatten, deutsche Schallplattenfirma
 Traum (Automarke), eine Automarke von Zotye International

Filmtitel:
 Nur ein Traum …
 Es war ein Traum

Siehe auch:
 Der Traum
 Träume